Termin tiroksinska dejodinaza ima više značenja.
 Tiroksin 5'-dejodinaza
 Tiroksin 5-dejodinaza